Едмонтон 2015 — десятий міжнародний шаховий турнір, що проходив з 20 по 28 червня 2015 року в місті Едмонтон (Канада).

Категорія турніру — Х (середній рейтинг — 2479,3).

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на червень 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Переможець 
  Пентала Харікрішна

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Рейтинг ФІДЕ на червень 2015 року  
 Онлайн турніру на chessbomb.com  
 Онлайн турніру на chessdom.com

Примітки 

Шахові турніри 2015
Шахи в Канаді
2015 у Канаді
Спорт в Едмонтоні